La palabra composición puede referirse, según los contextos:

En las ciencias sociales:
La composición lingüística es un procedimiento morfológico que permite la creación de neologismos o nuevas palabras. 

La composición de ajedrez es la actividad que realiza una persona que crea estudios o problemas de ajedrez.
La composición en referencia al lenguaje visual supone la organización de los elementos que forman el conjunto de imagen, con el fin de obtener un efecto de unidad y orden.
La composición en música es el proceso como resultado del cual el compositor crea una obra musical. 
La composición literaria, en literatura, informa sobre cómo redactar con elegancia, coherencia, cohesión y adecuación un texto.
El término composición en danza se refiere a la organización  de la coreografía.
La composición fotográfica, ya sea en fotografía fija o en cine, es la forma en la que se ordenan los objetos vistos dentro del encuadre.
La composición digital, en el campo de la posproducción de efectos visuales y efectos especiales composición de imágenes, se refiere a la creación de imágenes complejas o en movimiento combinando imágenes de orígenes diferentes.
La composición en artes gráficas hace alusión al proceso de distribuir de forma coherente las letras, frases y párrafos en la página que se va a imprimir. 
La composición en arquitectura se refiere al arreglo espacial de los elementos que constituyen una obra arquitectónica y comprende; desde la disposición estructural del edificio (columnas,entrepisos, muros), hasta los elementos visibles en una fachada (ventanas, puertas, cornisas, etc) y que en conjunto constituyen la composición arquitectónica de acuerdo a una función, esquema e intención del arquitecto.

En filosofía:
La Filosofía de la composición, en inglés original: The Philosophy of Composition, también conocido como "Método de composición", es un ensayo de Edgar Allan Poe en el que propone una teoría acerca del método de escritura que debería usar todo autor que pretenda "escribir bien". 
En matemáticas, una Ley de composición u operación es la acción de un operador sobre una selección de elementos de un conjunto. 
En Programación orientada a objetos la composición es un tipo de relación que se establece entre dos objetos.